New Lots Avenue (Canarsie Line), een station van de Metro van New York aan de Canarsie Line
 New Lots Avenue (New Lots Line), een station van de metro van New York aan het einde van de New Lots Line in Brooklyn